Stephanoma är ett släkte av svampar. Stephanoma ingår i familjen Hypocreaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Stephanoma